Josef Dostál puede referirse a las siguientes personas:

Josef Dostál, botánico checo;
Josef Dostál, piragüista checo.